Александър Петров Огнянов е български политик.

Биография 
Роден е в 1884 г. в семейството на председателя на Кюстендженската българска община Петър Савов (Събев) Огнянов Чакмака. Брат е на актьора Сава Огнянов. През 1909 година завършва средното си образование в Кюстенджа, след това учи право в Софийския университет и завършва в Берн и Женева с титлата „лисансие“. От 1910 година е прокурор в Кюстенджа, а от 1913 е член на българо-гръцката гранична комисия. В периода 1915-1918 г. е помощник-началник на военнополицейската секция при щаба на Действащата армия. От 1919 до 1923 година е адвокат в София и председател на Висшия адвокатски съюз. През 1923 става директор на Софийската полиция. Между 1937 и 1938 година е министър на правосъдието.

Родословие

Бележки 

Български политици (1918 – 1945)
Родени в Кюстенджа
Починали в София
Добруджански българи
Министри на правосъдието на България
Възпитаници на Софийския университет
Български поручици
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“
Хора с архиви в Централния държавен архив